Языково — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена на левом берегу реки Кебь, в 6 км к северу от её устья, и в 1,5 км к северу от станции Кебь (Кеб).

Примечания 

Населённые пункты Псковского района